Кожелух, Кожелуг () — чешская фамилия. Известные носители:

 Кожелуг, Карел (1895—1950) — чешский теннисист, хоккеист и футболист
 Кожелух, Леопольд (1747—1818) — чешский композитор, двоюродный брат Яна Кожелуха.
 Кожелух, Ян Антонин (1738—1814) — чешский композитор